Бар  — программное расширение браузера, обычно в виде панели инструментов (тулбар, на экране выглядит как полоска с иконками). Это небольшое приложение с дополнительным функционалом, предоставляемым сайтом (порталом), в дополнение к стандартным функциям браузера, и пользователю не нужно заходить на сайт для доступа к ним — достаточно воспользоваться соответствующей кнопкой (кликнуть на иконке) тулбара.

Бар может быть программно отключён — тогда его панель не будет отображаться на экране.

Функциональность 
Крайне широка, поскольку практически любую функцию можно «повесить» на кнопку в баре.

Ограничением является ширина бара, но оно (ограничение) обходится путём введения в бар ниспадающих меню; при вложенности таких меню больше 1 (единицы) проблема ограничения количества кнопок практически исчезает, сменяясь проблемой удобства доступа.

Компания Google (в Google Toolbar) решила эту проблему комплексно: изначально в баре присутствует ограниченное число основных кнопок, а остальные пользователь может самостоятельно загрузить с сайта, где этих кнопок доступно уже несколько тысяч.

Наиболее распространённые функции, выводимые на тулбар:
 Доступ к почте.
 Хранилище закладок.
 Погода.
 Курс валют.
 URL различных сайтов
 Интегрированная в бар панель поисковика.

Примеры баров 
 Яндекс-бар — бар проекта Яндекс.Закладки.
 Панель инструментов Google — бар от Google.

Распространение 
Изначально программное обеспечение баров устанавливалось пользователями самостоятельно.

В настоящее время, в особенности с появлением технологий Web 2.0, установка соответствующего тулбара осуществляется, по запросу пользователя, автоматически — с сайта, на котором он выложен.

Также, многие программы (например, Punto Switcher) предлагают при их установке, в качестве навязываемой рекламы (adware), и одновременную установку и «дружественного» бара (в случае с Punto, это Yandex-бар).

См. также 
 Социальные закладки

Ссылки 

Интернет
Интерфейс браузеров
Элементы интерфейса